Legende:

Hauptrunde

Endrunde  
Die Endrunde fand am 5. und 6. März 2005 gemeinsam mit den Herren in der Rhein-Ruhr-Halle Duisburg statt. Das Spiel um Platz 3 wurde deshalb nicht ausgetragen.

Aufstieg 
Meister der jeweiligen Regionalliga und damit Aufsteiger in die Bundesliga wurden die folgenden Clubs: DHC Hannover (Nord), SC Charlottenburg (Ost), SC 1880 Frankfurt (Süd), Crefelder HTC (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 04/05

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2004
Hockey 2005